Rue Dugommier peut faire référence à plusieurs odonymes :
 une rue à Nantes ;
 une rue à Paris ;
 une rue à Perpignan ;
 une rue à Pointe-à-Pitre.